Knut (norsky a švédsky), Kanut (česky), Knud (dánsky) či Knútur (islandsky) je skandinávské křestní jméno pocházející ze staroseverského Knútr („uzel“).

Toto jméno nosilo několik středověkých dánských králů.

Lidé 

 Knut I. Dánský († 934) - dánský král
 Knut Veliký († 1035) – vikinský král Anglie, Dánska a Norska
 Hardiknut (1018–1042) – král Anglie a Dánska, syn Knuta Velikého
 Knut IV. Dánský († 1086) – dánský král a světec
 Knut Lavard († 1131) – dánský princ, svatý Knut
 Knut V. Dánský († 1157) – dánský král
 Knut I. Švédský († 1195/96) – švédský král
 Knut VI. Dánský (1163–1202) – dánský král
 Knut II. († 1234) – švédský král
 Knut Johan Ångström (1857–1910) – švédský fyzik
 Knud Knudsen (1832–1915) – norský fotograf
 Knut Fredrik Idestam (1838–1916) – finský inženýr a podnikatel
 Knud Rasmussen (1879–1933) – dánský polárník a antropolog
 Knut Hamsun (1859–1952) – norský spisovatel
 Princ Knut Dánský (1900–1976) – dánský princ
 Knut Faldbakken (* 1941) – norský spisovatel a novinář

Ostatní 

 Knut (2006–2011) – slavný lední medvěd z berlínské zoo
 Knútur – kopec na Faerských ostrovech
 Třída Knud Rasmussen – třída lodí dánského královského námořnictva

Související články 

 Knuth – příjmení
 Knutsen – příjmení
 Knudsen – příjmení
 Valknut – severský mytologický symbol

Reference 

Rozcestníky - příjmení